U sezoni 2007./08. drugi rang nogometnog prvestva Bosne i Hercegovine su činile Prva liga Federacije BiH i Prva liga Republike Srpske. Prvaci ovih liga ostvaruju plasman u Premijer ligu BiH.

Prva liga Federacije BiH

Prva liga Republike Srpske

Poveznice

Izvori 
 rsssf.com, Bosna i Hercegovina 2007./08.
 sportsport.ba, Prva liga F BiH 2007./08.
 posavinasport.com, Prva liga F BiH 2007./08.
  

 

2007-08
 2